Nowoboryssiwka (ukrainisch ; russisch /, früher deutsch Michelsthal) ist ein Dorf im Süden der Ukraine, etwa 90 Kilometer nordwestlich der Oblasthauptstadt Odessa an der Bahnstrecke Krasne–Odessa gelegen.

Der Ort wurde offiziell 1892 als Siedlung für die Bahnarbeiter gegründet.

Verwaltungsgliederung 
Am 22. Dezember 2019 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Nowoboryssiwka (Новоборисівська сільська громада/Nowoboryssiwska silska hromada). Zu dieser zählen auch noch die 19 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen  Dörfer sowie die Ansiedlung Myhajewe, bis dahin bildete es zusammen mit den Dörfern Dobryj Luk, Durbajly, Iwaniwka, Mazkuly, Poplawka, Preobraschenka, Putyliwka, Rajky und Tjatry die gleichnamige Landratsgemeinde Nowoboryssiwka (Новоборисівська сільська рада/Nowoboryssiwska silska rada) im Zentrum des Rajons Welyka Mychajliwka.

Seit dem 17. Juli 2020 ist es ein Teil des Rajons Rosdilna.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Nowoboryssiwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Rajon Rosdilna